

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sajówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sławatycze
 Sajówka – część wsi Kosyń w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska